Ерменехилдо Галеана 2. Сексион има више значења:

 Ерменехилдо Галеана 2. Сексион (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ерменехилдо Галеана 2. Сексион (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику